«Спарта» () — молдавский футбольный клуб из села Селемет. Выступает в Дивизион «A» чемпионата Молдавии по футболу.

Экипировка и спонсоры

Команда

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

История выступления в чемпионатах Молдовы 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Див.
! Место
! И
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! М
!Кубок
!Бомбардир
!Тренер
|-
|2011-12
|Дивизион «Б»
|10/10
|18
|2
|4
|12
|20
|43
|10
|2-й
|align=left| Игорь Копту 5
|align=left| Николай Кодряну
|-
|2012-13
|Дивизион «Б»
|7/7
|12
|2
|2
|8
|12
|25
|7
|2-й
|align=left|  Виктор Крянгэ 4
|align=left| Николай Кодряну
|-
|2013-14
|Дивизион «Б»
|7/9
|16
|4
|0
|12
|15
|39
|7
|2-й
|align=left| Сергей Чолак 4
|align=left| Николай Кодряну
|-
|2014-15
|Дивизион «Б»
|7/10
|18
|7
|2
|9
|34
|29
|7
|2-й
|align=left| Сергей Кушчак 6
|align=left| Николай Кодряну
|-
|2015-16
|Дивизион «Б»
|1/8
|14
|10
|2
|2
|39
|16
|1
|2-й
|align=left| Илья Мостовей 15
|align=left| Николай Кодряну
|}

Стадион 

Домашним стадионом клуба на протяжении последних десятилетий практически неизменно является стадион «CF Sparta», расположенный в центре села; стадион рассчитан на 1000 зрителей, травяной покров — естественный.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Спарта на сайте soccerway
 Спарта на сайте Sport1

Футбольные клубы Молдавии